Georges-Kévin N'Koudou (Versailles, 13 februari 1995) is een Frans-Kameroens voetballer die doorgaans als vleugelspeler speelt. Hij verruilde Tottenham Hotspur in augustus 2019 voor Beşiktaş.

Clubcarrière 
N'Koudou komt uit de jeugdopleiding van FC Nantes. Hij debuteerde op 10 augustus 2013 in de Ligue 1, op de openingsspeeldag van het seizoen 2013/14 tegen SC Bastia. Hij viel in de laatste minuut van de wedstrijd in voor Serge Gakpé. Op 29 oktober 2013 maakte de vleugelspeler zijn eerste treffer in de Coupe de la Ligue, tegen FC Lorient. Zijn eerste competitietreffer volgde op 5 oktober 2014 tegen EA Guingamp. In 2015 tekende N'Koudou een vijfjarig contract bij Olympique Marseille, dat anderhalf miljoen euro betaalde voor de vleugelspeler. Op 8 augustus 2015 debuteerde hij voor zijn nieuwe club, in een competitieduel tegen SM Caen. Op 17 september 2015 maakte N'Koudou zijn Europese debuut, in de UEFA Europa League tegen FC Groningen.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt op 22 augustus 2019

Interlandcarrière
N'Koudou vertegenwoordigde Frankrijk in diverse nationale jeugdelftallen. In 2015 maakte hij zijn debuut in Frankrijk –21.

Referenties 

Frans voetballer
Kameroens voetballer